Формирования реактивной артиллерии (гвардейских миномётных частей (ГМЧ)) Красной армии — формирования (воинские части и соединения) реактивной артиллерии Красной армии, сформированные в период 1941—1945 годов.

История 
Формирования реактивной артиллерии Красной Армии начались с постановления Центрального комитета ВКП(б) «О развертывании серийного производства снарядов М-13, пусковых установок БМ-13 и формировании частей реактивной артиллерии» от 21 июня 1941 года. 28 июня 1941 года вышла директива командующего войсками Московского военного округа (МВО) № 10864 «О сформировании первой экспериментальной батареи реактивных установок РС-132», командиром которой стал капитан И. А. Флёров.

Первым этапом в формировании полевой реактивной артиллерии (РА) стала Директива ГШ РККА № Орг/2/524416 от 1 июля 1941 года «О сформировании тридцати артиллерийских батарей М-13».

29 июля 1941 года И. В. Сталин подписал Приказ НКО СССР № 0061 по которому в составе Главного артиллерийского управления (начальник ГАУ — генерал-полковник Н. Д. Яковлев) создавался Отдел специального артиллерийского вооружения (ОСАВ) для формирования, обеспечению материальной частью и боеприпасами, организации валового производства и приёмки нового вооружения, ведение опытных работ по дальнейшему развитию специальному вооружению, боевой подготовке и инспектирование частей, вооруженные установками М-8 и М-13. Начальником Отдела САВ и зам. начальника ГАУ КА по спец. вооружению назначен военинженер 1-го ранга В. В. Аборенков.

Вторым этапом в развитии РА с августа 1941 года стало переформирование особых артиллерийских батарей М-13 в отдельные артиллерийские дивизионы (оад) и формирование новых отдельных гвардейских миномётных дивизионов (огмдн).

С выходом Постановления Государственный Комитет Обороны (ГОКО) ГКО № 392сс от 4.08.1941 года «О сформировании одного гвардейского миномётного полка М-13» и Приказа № 04 СВГК КА от 8.08.1941 года «О сформировании восьми гвардейских миномётных полков М-8 и М-13», получившие название «Катюша» — начался третий этап в развитии РА.

Постановлением ГКО № ГКО-642сс от 8.09.1941 года — Гвардейские минометные части (ГМЧ) выделялись из состава ГАУ КА, а для руководства ими вводилась должность командующего ГМЧ КА. Командующим ГМЧ СВГК КА был назначен военинженер 1-го ранга Аборенков Василий Васильевич (с освобождением от прежней должности). Особая значимость частей РА отмечалось тем, что только им при формировании сразу присваивались почётные звания «Гвардейские», отсюда и их общее название — Гвардейские миномётные части (ГМЧ), а Командующий ГМЧ КА являлся заместителем Народного комиссара обороны СССР (НКО СССР) и подчинялся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования Красной Армии (СВГК КА). А также и тем, что только для нового вида артиллерии был создан Наркомат миномётного вооружения СССР (преобразован из Наркомата общего машиностроения СССР — Указ ПВС СССР от 26 ноября 1941 года). Народным комиссаром миномётного вооружения назначен П. И. Паршин. На первом этапе становления ГМЧ курировал Г. М. Маленков.

С увеличением количества ГМЧ, для лучшего управления и снабжения ими, в сентябре 1941 года были сформированы фронтовые, а затем и армейские оперативные группы ГМЧ (ОГ ГМЧ и АОГ ГМЧ).

Осенняя распутица и ранняя зима 1941 года выявила серьёзный недостаток боевых машин (БМ) на базе ЗИС-6 — плохая проходимость и манёвренность. Поэтому срочно встал вопрос о замене базы для БМ на другие. Выбор пал на лёгкие танки Т-40 и Т-60 для М-8 и на трактор СТЗ-5-НАТИ для М-13 (постановление ГКО № ГКО-726сс от 30.09.1941 года).

Постановлением ГКО № 907сс от 17.11.1941 года — принимало на вооружение пусковые установки (ПУ) на конной тяге с переменным колёсно-санным ходом, а с 15.11.1941 года, монтаж ПУ на ЗИС-6, из-за эвакуации производственных мощностей ЗИСа, — прекращена.

Постановлением ГКО № 924сс от 20.11.1941 года утвердило монтаж пяти ПУ по две М-8 и двух ПУ М-13 по одной на бронеплощадках Отдельных особых дивизионов бронепоездов (ООДБП).                                                                                                                                                                                                               

Отсутствие подвижного состава для ПУ — резко снизило формирование новых ГМЧ. Поэтому на основных направлениях командованию ГМЧ пришлось расформировывать Гвардейские миномётные полки (ГМП) и направлять их в войска по-дивизионно. К январю 1942 года на фронтах из четырнадцати существовавших полков осталось пять: М-8 — 3, М-13 — 2 и 74 огмд: М-8 — 31, М-13 — 43 и одна отдельная батарея М-13 (гв. оминбатр). И только с появлением ленд-лизовских автомашин, вышел Приказ СВГК № 0010 от 14.01.1942 года и Постановление ГКО № 1152сс от 15.01.1942 года, вновь возобновилось формирование полков.

Из-за чрезвычайного положения с боеприпасами для ГМЧ, сложившийся на Ленинградском фронте, оборонным заводам Ленинграда, в мае 1942 года было поручено организовать производство собственных реактивных мин — МТВ-280, больше известный как М-28 и МТВ-320 (МТВ — мина тяжёлая вращающаяся).

Постановлением ГКО № ГОКО-1867сс от 4.06.1942 года принимались на вооружение реактивные снаряды (РС) М-20 (для БМ-13 и рам на 6 РС) и М-30 (рамы на 4 РС). Но РС М-20, из-за малым фугасным и осколочным действием, а также недостаточную плотность огня, в 1943 году — снят с вооружения. А с принятием рам М-30 — началось формирование тяжёлых дивизионов М-30, в дальнейшем, по три — четыре дивизиона, сводили в полки.

На 4 июля 1942 года ГМЧ КА имела 216 огмд, из них 30 огмд в составе десяти ГМП М-8 и 132 огмд в составе сорока четырёх ГМП М-13, остальные, как отдельные дивизионы: 23 — М-8, 19 — М-13, 12 — М-30. 19 ноября 1942 года в ГМЧ КА насчитывалось 365 огмд: 76 — М-8, 204 — М-13, 85 — М-30. Из них 186 огмд в составе полков М-13, 57 огмд в полках М-8, 16 огмд в полках М-30, 106 огмд — были отдельными.

В сентябре 1942 года, когда противник подошел к Кавказу, возникла необходимость в создании горных батарей РА. Постановлением ВС ЧГВ Закавказского фронта № 00107 от 27.09.1942 года подписанный маршалом С. М. Будённым и Приказом командующего ЧГВ ЗакФ № 0061 генерал-полковника И. Е. Петрова, было разработано и создано 48 горных ПУ М-8-8 для 12-и горно-вьючных батарей и 8 ПУ М-8-12 для одного дивизиона бронедрезин и 4 ПУ М-8-12 для катеров Черноморского флота ВМФ СССР (ЧФ)                                                                                                                                         

Первые шесть тяжёлых гвардейских миномётных бригад (ТГМБр) и три тяжёлых гвардейских миномётных дивизий (ТГМД) появились с выходом Приказа № 00244 СВГК КА от 26 ноября 1942 года.

29 ноября 1942 года Приказом ВМФ СССР № 00403 принималось на вооружение морские пусковые установки М-8-М (прототип М-8-8) и М-13-М I (прототип М-13-16) на малые и большие бронекатера.

В декабре 1942 года на вооружение был принят новый фугасный снаряд М-31 (рама на 8 РС), которыми начали комплектовать новые бригады М-31, а с 1.02.1943 года прекращалось производство РС М-30.

На 1.01.1943 года ГМЧ КА имели:
 отдельных дивизионов — М-8 — 23, М-13 — 18, М-30 — 13;
 полков — М-8 — 19, М-13 — 79;
 бригад — М-30 — 17;
 дивизий — 4.

Всего — 432 дивизиона.

В апреле 1943 года на вооружение ГМЧ была принята унифицированная ПУ М-13Н («Н» — нормализованная), заменившую устаревшую ПУ БМ-13. Установка М-13Н, кроме конструктивных изменений, выполнена как отдельный агрегат и могла монтироваться на шасси любой марки автомобиля.

Для лучшего взаимодействия между реактивной и ствольной артиллерией 29.04.1943 года вышло Постановление ГОКО № 3266сс о переподчинении ГМЧ СВГК КА — командующему артиллерии КА (УКАРТ КА) (командующий УКАРТ КА — генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов). Теперь командующий ГМЧ КА одновременно становился и заместителем командующего артиллерии КА по ГМЧ. На эту должность назначен генерал-майор артиллерии П. А. Дегтярёв. Части ГМЧ вместо приписки «СВГК» в конце наименования получили приписку — «РГК» (резерв главного командования (артиллерии)).

К концу 1943 года ГМЧ КА состояли из семи дивизий (20 бригад), 13 отдельных бригад М-31, 96 полков М-13, 19 полков М-8, 30 отдельных дивизионов М-13 и 8 отдельных дивизионов М-8.

В начале 1944 года на вооружение были приняты РС улучшенной кучности (УК) — М-13-УК и М-31-УК, которые, хоть и уменьшали дальность стрельбы М-13 с 8470 до 7900 м, а М-31 — с 4325 до 4000 м, но увеличивали кучность РС М-13 в 3 раза, РС М-31 — в 6 раз.

Постановлением ГКО № 6029сс от 9.06.1944 года на вооружение ГМЧ КА принималась новая ПУ для М-31 — М-31-12, которая резко увеличивала манёвренность и скорострельность ТГМБр и ТГМД. Единого названия ни рамы М-30 и М-31, ни БМ 31-12 — не имели. В частях их называли по-разному — и «Новая „Катюша“», и «Андрюша», и «Лука», и «Лимонка» и т. д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11.07.1944 года постановлением ГОКО № 6167сс принималась на вооружение ВВС КА установки М-13 (балки УРО-132) для самолётов Ил-2 (по 4 снаряда на самолёт), заменившие установки (балки РО) М-8.

Для единого руководства боевым использованием ГМЧ выходит Приказ НКО СССР № 0031 от 2.08.1944 года о реорганизации ГМЧ КА. Должность Командующего ГМЧ КА ликвидирована, вместо неё вводится должность заместитель Командующего артиллерии по ГМЧ КА. Штаб ГМЧ КА переформирован в отдел и введен в состав Штаба артиллерии КА. Штаб формирований ГМЧ КА переформирован в Учебный лагерь ГМЧ КА. Должности начальников ОГ ГМЧ фронтов и армий — ликвидированы. Вместо них — заместитель командующего артиллерии по ГМЧ фронтов и армий.

14 октября 1944 года Постановлением ГОКО № 6724сс на вооружение был принят РС М-13-ДД (двухкамерный двигатель), увеличивающий дальность стрельбы РС М-13 до 11,7 км.

К началу 1945 года была принята на вооружение 10-и зарядная ПУ со спиральными направляющими М-13-СН, которая увеличивала кучность РС М-13 в 3,2 раза, М-13-УК — в 1,1 раза, М-13-ДД в 1,5 раза, а у РС М-20 — в 3,3 раза.

В Берлинскую наступательную операцию для ведения уличных боев в бригадах были сформированы 2—3 штурмовые группы по 10—12 человек, которые успешно применяли однозарядные переносные пусковые станки (ППС) М-30.

ГМЧ КА к концу Великой Отечественной войны имели 40 отдельных дивизионов (38 М-13 и 2 М-8), 115 полков (96 М-13 и 19 М-8), 40 бригад (27 М-31 и 13 М-31-12) и 7 дивизий — всего 519 дивизионов.

В годы Великой Отечественной войны произошёл быстрый рост количества вооружения реактивной артиллерии: с июля 1941 года по декабрь 1944 года оборонная промышленность СССР изготовила 10 114 самоходных многозарядных пусковых установок, в том числе 2 086 единиц — БМ-8, 6844 единиц — БМ-13 и 1184 единиц — БМ-31-12, а также более 12 570 000 реактивных снарядов всех типов и калибров, из которых было израсходовано в ходе боевых действий более 7 487 000.

Ниже приведён перечень формирований Гвардейских миномётных частей Красной Армии (ГМЧ КА) за период с 1941 по 1945 год.

Отдельные батареи

Отдельные дивизионы

Полки

Бригады

Дивизии

Оперативные группы ГМЧ РККА

Командование ГМЧ РККА

Учебные заведения для ГМЧ РККА

Денежное довольствие 
 Приказ Ставки Верховного Главнокомандования (СВГК КА) № 066 от 25 января 1942 года «О денежном довольствии личного состава гвардейских миномётных частей»: «Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу гвардейских миномётных частей с 1 января 1942 года установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания, как это установлено для гвардейских частей»;
 Приказ СВГК КА № 0048 (п. 23) от 9 марта 1942 года оперативным группам ГМЧ фронтов и армий, 1-му Московскому Краснознамённому гвардейскому миномётно-артиллерийскому училищу и Штабу миномётных частей с 1 марта 1942 года устанавливался полуторамесячный оклад содержания, и на них распространялись все льготы и преимущества, предоставляемые гвардейским частям;
 Приказ НКО СССР № 00244 от 26 ноября 1942 года (Приложение № 2 «Мероприятия по материальному обеспечению гвардейских миномётных частей», пункт 11) 2-му Омскому гвардейскому миномётно-артиллерийскому училищу, постоянному составу Штабу формирований ГМЧ, учебных бригад и учебного автополка, работникам Главного управления гвардейских миномётных частей — выплачивать с 1 ноября 1942 года полуторамесячный оклад содержания и распространить на них все льготы и преимущества, предоставляемые гвардейским частям;

См. также 
М-8-8 (с 10.1942) — установка «горная» на конной тяге, на шасси Bantam BRC-40 (США), на шасси Willys MA / MB (США), на шасси Ford GPW (США), на шасси ГАЗ-67Б;
М-8-М — установка башенно-палубного типа, на малых и больших бронекатерах: (бронекатера проекта 1124 и 1125, «С-40»), миномётных катерах — типа «Я-5», «Я-6», торпедных катерах (ТКА) — типа «Д-3» (деревянный), «СМ-3» (стальной мореход), «Г-5», сторожевых катерах (СКА) типа МО «морской охотник»: МО-2, артиллерийских катерах (АКА);
М-8-16 — установка на конной тяге с переменным колесно-санным ходом;
М-8-12 — установка на ж/д дрезинах и на катерном тральщике КАТЩ-606 (бывший сейнер «Скумбрия»);
 М-8-24 — установка на шасси грузовика ГАЗ-ММ, на шасси грузовика ГАЗ-АА / ААА, на шасси танка Т-40 и танка Т-60, на бронеплощадках бронепоездов 31-го ООДБП — БП № 659 «Козьма Минин» и БП № 702 «Илья Муромец», 39-го ООДБП — БП № 669/850 и БП № 715, 62-го ООДБП — БП № 653 «Мичуринец» и БП № 701 «Советская Армения» и на малых бронекатерах (БКА): проект 1125;
 М-8-36 (с 6.08.1941) — установка на шасси грузовика ГАЗ-ААА (ок. 50 шт), на шасси грузовика ЗИС-6 (до 15.11.1941), на шасси Bedford MW(Великобритания), на шасси Chevrolet G 7107/G7117 (США), на шасси Ford-Marmon-Неrrington HH6-COE4 (США), на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7 (США);
 М-8-48 (с 6.1942) — установка, спарка из двух пакетов направляющих установки М-8-24, на шасси Chevrolet G 7117 (США), на шасси Ford-Marmon-Herrington HH6-COE4 (США) и на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7(США);
М-8-72 (с 1945) — установка, спарка из трех пакетов направляющих М-8-24, на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7(США);
М-31 (с 12.1942) — установка рамного типа на восемь РС;
М-30 (с 6.1942, с 1.02.1943 — выпуск прекращен) — установка рамного типа на четыре РС;
ППС М-30 (1945) — однозарядный переносной пусковой станок под РС М-30;
М-31-12 (с 6.1944) — установка с 12-сотовыми направляющими на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7 (США);
 М-13-16 — установка на шасси ЗИС-5 (ок. 30 шт), на шасси ЗИС-6 (до 15.11.1941), на шасси трактора СТЗ-5-НАТИ, на шасси Bedford MW (Великобритания), на шасси Ford-Marmon-Herrington НН6-СОЕ4 (США), на шасси Chevrolet G 7107 / G 7117 (США), на шасси Ford WOT-8 «Fordson» (Канада), на шасси GMC CCRW 352 (США), на шасси International К 7 «Inter» / М-5Н-6-318 (США), на шасси Austin К-6А (Великобритания), на шасси Dodge Т-203В / T 110L-5 (Канада) и Dodge WC-51 / WC-52 (США), на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7 (США), на бронеплощадках бронепоездов 57-го ООДБП — БП № 686 и БП № 693;
М-13-М — установка надпалубного типа для больших бронекатеров (БКА) проекта 1124 и БКМ-II;
16-М-13 — установка надпалубного типа для катеров типа БКМ-2 (большой катер минный), бронекатеров проекта 1124 и трофейных быстроходных десантных барж (БДБ);
М-13Н (М-13-16Н) (с 4.1943) — унифицированная установка («Н» — нормализованная), заменившая установки М-13-16, могла устанавливаться на разные шасси, на шасси GMC CCKW LWB 353 (США) (с длинной колёсной базой, «Джимми — две с половинной»), на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7 (США);
М-13-СН (с 1945) — 10-зарядная установка со спиральными направляющими на шасси Studebaker US6 U-3 / U-7 (США); 
М-28 — реактивный снаряд, изготавливался и использовался только на Ленинградском фронте, монтировался на шестизарядной установке ЛАП-7  и на шасси ГАЗ-АА.

Фотогалерея

Память 
 Руководство Советского Союза высоко оценило подвиги ГМЧ РККА. Во многих городах и населённых пунктах были установлены монументы и памятники «Катюшам», увековечивающие память гвардейцам-миномётчикам.                                                                                                                                   
 К 55-й годовщине победы в Великой Отечественной войне ЦБ РФ 4 мая 2000 года выпустил двухрублёвую памятную монету «Город-герой Смоленск», где изображены две БМ «Катюши».
 В 1963 году Почта СССР выпустила марку № 2867 из серии «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.», посвящённая 20-летию битвы на Волге, где изображены советский воин, колонна военнопленных гитлеровцев и установка «Катюша».                                                         
 В 1985 году Почта СССР выпустила марку № 5618 — ВОИНЫ И БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ из серии «40 ЛЕТ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945 гг.», где изображена установка    «Катюша».                                                                                                                                                                                                                                    
 В 2012 году Почта России выпустила марку посвящённую боевым подвигам советских войск под г. Вязьма, где изображена ПУ "Катюша" на базе СТЗ-5-НАТИ.

Примечания

Литература 
 М. Макаров, М. Коломиец. Реактивная артиллерия Красной Армии 1941—1945. — М.: «Стратегия КМ», 2005.
 А. Милютин. Статьи «Катюши (БМ-13) на Западном направлении к началу операции „Тайфун“», «Реактивная артиллерия на Западном направлении в лицах (июль-сентябрь 1941)», «Продолжение истории батареи старшего лейтенанта Небоженко», «Первые залпы батарей реактивной артиллерии» (батареи Флерова, Куна, Денисенко, Небоженко), «Последний бой батареи Флерова».
 Анашкин И. Н. Гвардейским минометным 60. — М.: «Печатный двор», 2001.
 Гуркин В. В., Иващенко А. Е. 5-я Гвардейская Калинковичская. — М.: Воениздат, 1979.
 Нестеренко А. И. Огонь ведут «Катюши». — М.: Воениздат, 1975.
 Широкорад А. Б. Отечественные минометы и реактивная артиллерия. — Мн.: «АСТ», 2000.
 А. В. Ефимьев, А. Н. Манжосов, П. Ф. Сидоров. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941—1945. — М.: «Транспорт», 1992.
 Васильчев М. Е., Репьев О. М. 316-й гвардейский // «Ульяновская правда», 2—8 мая 1975.

Ссылки 
 Сайт ФГУКиИ Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России, История ракетного вооружения.
 Анашкин И. Н. От солдата до генерала. Воспоминания о войне. т. 10
 Интервью с Анашкиным И. Н.
 Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Портал «Память народа»
 Обобщенный банк данных «Мемориал» 
Из истории создания реактивной артиллерии в период ВОВ

Реактивная артиллерия
Соединения реактивной артиллерии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году